Шарна може да се односи на:

 Шарна (Ардеш), насељено место у Француској, у департману Ардеш
 Шарна (Пиј де Дом), насељено место у Француској, у департману Пиј де Дом